La famille ducale Oudinot de Reggio :
Nicolas Oudinot,  duc de Reggio (1767-1847), maréchal d'Empire ;
 Victor Oudinot,  duc de Reggio (1791-1863), général, fils aîné du maréchal Oudinot ;
 Auguste Oudinot de Reggio (1799-1835), deuxième fils du maréchal Oudinot, colonel au 2e régiment de chasseurs d'Afrique, tué le , lors du combat de la forêt de Mouley-Ismaël.
 Charles Oudinot de Reggio, comte (1819-1858), lieutenant-colonel, troisième fils du maréchal Oudinot ; issu de sa deuxième épouse, Marie Charlotte Eugénie de Coucy.

La famille académique Oudinot :
 Achille-François Oudinot (1820-1891), peintre français, frère d'Eugène Oudinot ;
 Marie Angèle Marthe de La Faverie, fille d'Achille-François, et épouse d'Hector Malot ;
 Eugène-Stanislas Oudinot de La Faverie dit « Eugène Oudinot » (1827-1889), peintre-verrier, frère d'Achille-François Oudinot ;
 Camille Oudinot, romancier, fils d'Eugène Oudinot.

Le militaire :
 Georges Oudinot (1921-2013), officier parachutiste de la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre d'Indochine, officier SAS (Section administrative spécialisée) de la Guerre d'Algérie, mémorialiste.

Voir aussi
La rue Oudinot, une voie du  de Paris.